Az 1990-es labdarúgó-világbajnokság F csoportjának mérkőzéseit június 11. és június 21. között játszották. A csoportban Anglia, Írország, Hollandia és Egyiptom szerepelt.

A csoportból Anglia és Írország jutott tovább az első két helyen, az egyik legjobb harmadik helyezettként Hollandia is továbbjutott. A második és harmadik helyen holtverseny alakult ki, a végső sorrendről sorsolás döntött. A mérkőzéseken 7 gól esett.

Tabella 

Írország és Hollandia között sorsolás döntött.

Mérkőzések

Anglia – Írország

Hollandia – Egyiptom

Anglia – Hollandia

Írország – Egyiptom

Anglia – Egyiptom

Írország – Hollandia

Források 

C6